Augustais (lares) — sacerdotes dos lares e penates
 Sodais augustais — sacerdotes de Augusto

Desambiguações de história